Příjmení Šustek nosí více významných osobností:

 Daniel Šustek (1846–1927) – slovenský cestovatel, spisovatel, publicista, autor cestopisů
 Petr Šustek (* 1980) – český právník a vysokoškolský pedagog
 Tomáš Šustek (* 1985) – český profesionální basketbalista
 Vojtěch Šustek (* 1968) – český historik a archivář